Sporting Clube do Sabugal  
é um clube de futebol português, localizado na cidade do Sabugal, distrito da Guarda. O clube foi fundado em 1939 e o seu actual presidente chama-se Carlos Janela. Os seus jogos em casa são disputados no Estádio Municipal do Sabugal. A equipa de futebol enverga equipamento da marca Lacatoni e tem o patrocínio de  Alumínios Marcos&Marcos. Atualmente joga no Campeonato Nacional de Séniores, Serie E.

Classificações 

Sabugal
Clubes de futebol fundados em 1939
Fundações em Portugal em 1939
Sabugal